Das Wort Nahual ist eine alternative Schreibweise für folgende Begriffe:
 die aztekische Sprache, siehe Nahuatl
 eine aztekische Schutzgottheit, siehe Nagual